Playa Grande – città del dipartimento di Maldonado (Uruguay)
 Playa Grande – singolo dei Sofi Tukker e Bomba Estéreo del 2019